Minucci – cognome italiano
 Adalberto Minucci – giornalista e politico italiano
 Andrea Minucci – arcivescovo cattolico italiano
 Andrea Antonio Silverio Minucci – arcivescovo cattolico italiano
 Chieli Minucci – chitarrista statunitense
 Daria Minucci – politica italiana
 Ferdinando Minucci – arcivescovo cattolico italiano
 Ferdinando Minucci – dirigente sportivo italiano
 Frank Minucci – attore statunitense
 Franz von Minucci – generale bavarese
 Gaetano Minnucci – ingegnere e architetto italiano
 Giangi Minucci Debolini – batterista italiano, membro de I Samurai
 Giovan Battista Minucci – vescovo cattolico italiano
 Minuccio Minucci – arcivescovo cattolico italiano
 Paola Maria Minucci – traduttrice e docente italiana
 Paolo Minucci – letterato e poeta italiano
 Ulpio Minucci – compositore e musicista italiano